Hasler ist ein Familienname.

Namensträger

A 
 Adrian Hasler (* 1964), liechtensteinischer Politiker, Regierungschef des Fürstentums Liechtenstein (2013–2021)
 Alexandra Hasler (* 1997), Schweizer Snowboarderin
 Alfred Hasler (1934–2005), deutscher Theologe und Pfarrer
 August Bernhard Hasler (1937–1980), Schweizer katholischer Theologe und Historiker

B 
 Bernhard Hasler (1884–1945), deutscher Maler und Zeichenlehrer

C 
 Christof Hasler d. J. (vor 1453–nach 1470), Notar und Politiker, Bürgermeister der Stadt Bozen

D 
 Daniel Hasler (* 1974), liechtensteinischer Fußballspieler
 David Hasler (* 1990), liechtensteinischer Fußballspieler
 Dominique Hasler (* 1978), liechtensteinische Politikerin

E 
 Elfried Hasler (* 1965), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Emil Hasler (1901–1986), deutscher Szenenbildner
 Emil Hasler (Maler) (1912–2000), Schweizer Maler und Zeichner
 Erich Hasler (* 1956), liechtensteinischer Politiker und Patentanwalt

 Eveline Hasler (* 1933), Schweizer Schriftstellerin
 Ewald Hasler (1932–2013), liechtensteinischer Radsportler

F 
 Franz Hasler (* 1928), Liechtensteiner Architekt

G 
 Gabriele Hasler (* 1957), deutsche Musikerin und Komponistin
 Gregor Hasler (* 1968), Schweizer Psychiater und Psychotherapeut
 Günther Hasler (* 1951), liechtensteinischer Leichtathlet
 Gustav Hasler (1877–1952), Schweizer Techniker und Industrieller
 Gustav Adolf Hasler (1830–1900), Schweizer Unternehmer und Firmengründer

H 
 Hanno Hasler (* 1979), liechtensteinischer Fußballspieler
 Hans Hasler (Autor) (1877–1954), Schweizer Mundartautor
 Hans Hasler (Gartengestalter) (1896–1976), deutscher Gartengestalter
 Hansruedi Hasler (* 1947), Schweizer Fußballspieler
 Herbert Hasler (1914–1987), britischer Militär und Einhand-Segler

J 
 Joachim Hasler (1929–1995), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Kameramann

 Johannes Hasler (* 1982), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Joseph Hasler (1900–1985), Schweizer römisch-katholischer Bischof
 Jürgen Hasler (* 1973), liechtensteinischer Skirennläufer

L 
 Lilian Hasler (* 1960), Liechtensteiner Künstlerin
 Ludwig Hasler (* 1944), Schweizer Philosoph und Publizist
 Lukas Hasler (* 1996), österreichischer Konzertorganist, Komponist, Chorleiter und Arrangeur

M 
 Marcus Hasler (* 1959), Schweizer Politiker (SVP, BDP)
 Markus Hasler (* 1971), liechtensteinischer Skilangläufer
 Melanie Hasler (* 1998), Schweizer Bobfahrerin

N 
 Nicolas Hasler (* 1991), liechtensteinischer Fußballspieler

O 
 Otmar Hasler (* 1953), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Otto Hasler (1903–1970), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker liechtensteinischer Herkunft

P 
 Patrick Hasler (* 1947), liechtensteinischer Skilangläufer
 Paul Hasler (* 1923), Schweizer Geologe
 Peter Hasler (* 1946), Schweizer Verbandsfunktionär

R 
 Rainer Hasler (1958–2014), liechtensteinischer Fußballspieler
 Raymond Hasler (* 1984), deutscher Basketballspieler 
 Rolf Hasler (* 1954), Schweizer Kunsthistoriker
 Rudolf Hasler (* 1952), österreichischer Lehrer und Mineraliensammler

S 
 Sabine Wehr-Hasler (* 1967), deutsche Snowboarderin
 Sieghard Hasler (* 1938), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Sonja Hasler (* 1967), Schweizer Moderatorin

T 
 Thomas Hasler (1851–1876), Riese vom Tegernsee
 Thomas Hasler (Architekt) (* 1957), Schweizer Architekt

V 
 Veronica Kaup-Hasler (* 1968), deutsche Theaterwissenschaftlerin, Dramaturgin, Kuratorin
 Victor Hasler (1920–2003), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer

W 
 Werner Hasler (* 1969), Schweizer Jazztrompeter

Y 
 Yvonne Hasler (* 1968), liechtensteinische Leichtathletin

Unternehmen 
 Hasler Bern, war ein Schweizer Telekommunikationsgeräte-Hersteller

Siehe auch 
 Häsler
 Hassler
 Hašler
 (37939) Hašler, Asteroid

Familienname
Deutscher Personenname